Jules Patenôtre, diplomate français
 Raymond Patenôtre, homme politique français
 Yves Patenôtre, évêque catholique français
 Jacqueline Thome-Patenôtre, femme politique française

C'est aussi un nom du Notre Père, la prière la plus connue de la religion chrétienne

Homonymie de patronyme